Де́відсон (, похідне від  — «син Девіда») — прізвище шотландського походження а також топонім.

Топонім 

 Девідсон (округ) () — назва округів у США.
 Девідсон (округ, Теннессі)
 Девідсон (округ, Північна Кароліна)
 Девідсон — місто, штат Північна Кароліна
 Девідсон — місто, штат Оклахома
 Девідсон Тауншип — поселення в окрузі Саллікан, штат Пенсільванія
 Девідсон — льодовик в окрузі Гейнс штату Аляска (США).

Прізвище 

 Алан Девідсон (;  1960) — австралійський футболіст.
 Анструтер Девідсон ( 1860—1932) — шотландсько-американський лікар, професор медицини, ботанік і ентомологом. Міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Davidson.
 Боб Девідсон (; 1912—1996) — канадський хокеїст.
 Воррен Девідсон (;  1970) — американський політик-республіканець, член Палати представників США з 2016 року.
 Джей Девідсон (; уроджена — Альфред Емей, ;  1968) — американсько-британська модель й акторка у минулому.
 Джейсон Девідсон (;  1991) — австралійський футболіст, захисник.
 Джиммі Девідсон (; 1925—1996) — шотландський футболіст, учасник ЧС-1954.
 Джон Девідсон (;  1953) — канадський хокеїст.
 Дональд Девідсон (; 1917—2003) — американський філософ.
 Ентоні Девідсон (;  1979) — британський автогощик, пілот Формули-1.
 Пітер Майкл «Піт» Девідсон (;  1993) — американський актор, комік, сценарист.
 Роберт Девідсон (; 1804—1894) — шотландський хімік і винахідник.
 Робін Девідсон (;  1950) — австралійська письменниця.
 Рут Девідсон (;  1978) — шотландський журналіст і політик.

Див. також 
 Давидсон
 Клан Девідсон
 Harley-Davidson

Шотландські прізвища